Blackwood est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Adam Blackwood (1539–1613), auteur écossais ;
 Algernon Blackwood (1869–1951), auteur britannique ;
 Basil Hamilton-Temple-Blackwood (1909-1945), homme politique et noble britannique ;
 Basil Temple Blackwood, fils du précédent, haut-fonctionnaire et illustrateur de livres pour enfants.
 Craig Blackwood (1956-), joueur de squash néo-zélandais ;
 Easley Blackwood (1933-2023), professeur de musique, pianiste et compositeur américain ;
 Francis Price Blackwood (1809-1854), navigateur et explorateur britannique ;
 
 James Blackwood (1919–2002), chanteur américain de gospel ;
 Mackenzie Blackwood (1996-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Margaret Blackwood (1909-1986), botaniste et généticienne australienne ; 
 Michael Blackwood (1976-), athlète jamaïcain ;
 Robyn Blackwood (1958-), joueuse de squash néo-zélandaise ;
 Steve Blackwood (1956-), acteur américain ;
 Vas Blackwood (1961-), acteur britannique ;
 William Blackwood (1776-1834), éditeur écossais.

Toponyme 

 Blackwood (Australie), Australie
 Blackwood (New Jersey), États-Unis
 Blackwood (North Carolina), États-Unis
 Blackwood, pays de Galles, Royaume-Uni
 Blackwood (South Lanarkshire), Royaume-Uni
 Blackwood (Cumbernauld), North Lanarkshire, Royaume-Uni
 Coill Dubh, Irlande, également appelé Blackwood

Domaine maritime 

 HMS Blackwood, navire de guerre de la Royal Navy ;
 Classe Blackwood, classe de frégates de la Royal Navy.

Divers 

 Blackwoods, film de 2002 ;
 Blackwood, convention au bridge ;
 Blackwood's Magazine, périodique britannique du  ;
 Blackwood River, fleuve d'Australie.
 Blackwood, groupe de reggae guyanais.